

Persone
 Hector Berlioz (1803-1869) – compositore francese
 Jacques Berlioz (1891-1975) – zoologo francese
 Joseph-Berlioz Randriamihaja (1975) – ex ostacolista malgascio

Altro
 69288 Berlioz – asteroide della fascia principale
 Cratere Berlioz – cratere da impatto sulla superficie di Mercurio